Суперкубок Індії з футболу 2010  — 10-й розіграш турніру. Матч відбувся 30 листопада 2010 року між чемпіоном Індії клубом Демпо та володарем кубка Федерації клубом Іст Бенгал.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на timesofindia

2010
Індія
Листопад 2010
2010 в індійському спорті